Diego de Astudillo puede referirse a:

 Diego de Astudillo (c. 1489-1576), religioso dominico, catedrático en el Colegio de San Gregorio de Valladolid;
 Diego de Astudillo, activo en el siglo XVI, traductor de escritos de Juan Luis Vives y de Plutarco;
 Diego de Astudillo Carrillo, destinatario de la Carta a D. Diego Astudillo Carrillo, en que se le da cuenta de la fiesta de San Juan de Aznalfarache el día de San Laureano, conservada manuscrita en Biblioteca Colombina y publicada en 1863 a nombre de Miguel de Cervantes, aunque su autoría es generalmente rechazada;